FAA peut faire référence à :
 Faa, une espèce de l'univers de  ;
 , l'administration de l'aviation civile aux États-Unis ;
 , un amendement du Congrès des États-Unis d'Amérique de la loi  de 1978 ;
  ;
 Fédération algérienne d’athlétisme ;
 Force africaine en attente, une force de maintien de la paix africaine ;
 Forces armées aux Antilles ;
 , la composante aéronavale de la  ;
 Fédération agraire argentine, une organisation patronale des petits et moyens agriculteurs ;
 Félix Auger-Aliassime, un joueur de tennis canadien.